Petri Lindroos (1980-), chanteur et guitariste finlandais ;
 Risto Lindroos ( - ), joueur de hockey sur glace finlandais, numéro 5 au Temple de la renommée du hockey finlandais ;
 Jari Lindroos ( - ), joueur de hockey sur glace finlandais, numéro 162 au Temple de la renommée du hockey finlandais.

Homonymie de patronyme